Центральная школа () — многозначный термин.

Франция
 С 1794—1795 года — ряд государственных школ, открытых в революционное время вместо коллежей и искусствоведческих факультетов университетов старого порядка по закону о Центральных школах от 7 вантоза III года [25 февраля 1795], отменённому Наполеоном в 1802 году, когда центральные школы были заменены лицеями. Основные из них:
 парижская «Центральная школа Четырёх Наций» — в здании Коллежа Четырёх Наций, с 1805 года занимаемом Институтом Франции;
 парижская «Центральная школа общественных (публичных) работ» — ныне Политехническая школа;
 парижская «Центральная школа Пантеона» — ныне лицей Генриха IV ();
 парижская «Центральная школа на улице Сент-Антуан» — ныне лицей Карла Великого ().

 Начиная с 1829 года — инженерные школы Центральной группы (); по образцу Центральной школы искусств и мануфактур (École centrale des arts et manufactures) в Париже:
 1829 — Центральная школа искусств и мануфактур, ныне CentraleSupélec,
 1854 — Центральная школа Лилля;
 1857 — Центральная школа Лиона (),
 1891 — Центральная школа Марселя (),
 1919 — Центральная школа Нанта (),
 2005 — Центральная школа Пекина ().

 1865 год — парижская Центральная школа архитектуры, ныне именуемая .

Испания
 1850 — мадридская , по образцу парижской Центральной школы искусств и мануфактур.

Канада
 Лондонская центральная средняя школа (1877) — школа провинции Онтарио, Канада.

Россия
 Центральная школа советской и партийной работы (1919)
 Центральная школа ОГПУ (1930—1934)
 Центральная музыкальная школа (1932)
 Центральная женская школа снайперской подготовки (1943—1945)

Школы